Марія Буено і Маргарет Корт були чинними чемпіонками, але цього разу Марія Буено не брала участі. 

Маргарет Корт грала в парі з Вірджинією Вейд.

Франсуаза Дюрр і Darlene Hard виграли титул, у фіналі перемігши Корт і Вейд з рахунком 0–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Жінки, парний розряд
1969 у жіночому тенісі
1969 в американському спорті